«Метеор» () — художественный фильм в жанре фильма-катастрофы.

Сюжет 
Космический корабль астронавтов, наблюдавших столкновение между кометой и астероидом под названием Орфей, уничтожен обломком. Траектория обломков пересекается с земной.

В это время на Земле разгорается острый политический кризис. Выясняется, что и у США, и у Советского Союза существуют запрещённые договорами орбитальные боевые платформы с ядерными боеголовками (названные «Геркулесом» и «Петром Великим» соответственно). Однако признаться в существовании этого вида орбитального оружия оба правительства отказываются.

Тем временем один из обломков падает и уничтожает Нью-Йорк. Две сверхдержавы наконец соглашаются объединить их оружие, чтобы отклонить Орфей от столкновения.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма New York Times

Фильмы-катастрофы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1979 года
Фильмы American International Pictures
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
Фильмы о холодной войне